

Кизил-Чишма — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Кизил-Чишма — присілок, Міякинський район, Башкортостан

Див. також 
 Чишма